Ellisville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Ellisville (Alabama), im Washington County
 Ellisville (Arkansas), im Calhoun County
 Ellisville (Florida), im Columbia County
 Ellisville (Illinois), im Fulton County
 Ellisville (Indiana), im Allen County
 Ellisville (Kentucky), im Nicholas County
 Ellisville (Massachusetts), im Plymouth County
 Ellisville (Mississippi), im Jones County
 Ellisville (Missouri), im St. Louis County
 Ellisville (New Hampshire), im Cheshire County
 Ellisville (Virginia), im Louisa County
 Ellisville (Washington), im King County
 Ellisville (Wisconsin), im Kewaunee County

im NRHP gelistete Objekte:
 Ellisville Opera House, in Ellisville, Illinois, ID-Nr. 80004680

Siehe auch:
 Ellisville Township